Oklahoma se poate referi la: 

 Oklahoma, unul din cele 50 de state ale Statele Unite ale Americii. 
 Oklahoma (teritoriu SUA), una din entitățile pre-statale ale Statele Unite ale Americii. 
 Oklahoma City, Oklahoma, capitala statului 
 Oklahoma!, comedie muzicală din 1943, realizatori Rodgers and Hammerstein  
 Oklahoma! (cântec), tema muzicală a comediei muzicale omonime, devenită ulterior cântecul oficial al statului 
 Oklahoma, film realizat în 1979 
 USS Oklahoma (BB-37), vas american de luptă al United States Navy, Marina Statelor Unite 
 [The] University of Oklahoma, instituție de învățământ superior de stat